Leander Paes e Cara Black erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti nei quarti di finale da Daniel Nestor e Chan Yung-jan.

Jürgen Melzer e Iveta Benešová hanno battuto in finale Mahesh Bhupathi e Elena Vesnina 6–3, 6–2.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Bob Bryan /  Liezel Huber (quarti di finale)
 Maks Mirny /  Jaroslava Švedova (secondo turno)
 Nenad Zimonjić /  Katarina Srebotnik (terzo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Elena Vesnina (finale)
 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Květa Peschke (secondo turno)
 Rohan Bopanna /  Sania Mirza (quarti di finale)
 Philipp Petzschner /  Barbora Záhlavová-Strýcová (secondo turno)
 Daniel Nestor /  Chan Yung-jan (semifinale)

 Jürgen Melzer /  Iveta Benešová (campioni) 
 Dick Norman /  Lisa Raymond (secondo turno) 
Mark Knowles /  Nadia Petrova (terzo turno) 
 Daniele Bracciali /  Flavia Pennetta (ritirati) 
 František Čermák /  Lucie Hradecká (secondo turno) 
 Leander Paes /  Cara Black (quarti di finale) 
 Andy Ram /  Meghann Shaughnessy (terzo turno) 
 David Marrero /  Andrea Hlaváčková (secondo turno)

Coppie che hanno ricevuto una wildcard 
  Jamie Delgado /  Melanie South
  Colin Fleming /  Jocelyn Rae
  Ross Hutchins /  Heather Watson
  Jonathan Marray /  Anne Keothavong
  Ken Skupski /  Elena Baltacha

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2011